Чак-Ток-Ичак:

 Чак-Ток-Ичак I (? — ок. 292) — девятый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.
 Чак-Ток-Ичак II — четырнадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.
 Чак-Ток-Ичак III — восемнадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.
 Чак-Ток-Ичак IV — двадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.